Aguas Buenas est une municipalité de l'île de Porto Rico (code international : PR.AB) qui s'étend sur  et compte  en .

Géographie

Histoire

Économie

Culture et patrimoine 

Ville à Porto Rico